Serrania de Cuenca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serranía de Cuenca, bergskedja, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Sierra de Cuenca, bergskedja, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar